Термін шершень має такі значення:
 Шершень — рід суспільних жалячих перетинчастокрилих комах.
 Шершень — білоруський ПТРК третього покоління.
 Шершень — назва двох українських гумористично-сатиричних журналів.

 Шершень Андрій Олексійович (1981-2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шершень Михайло Сергійович (* 1995) — український футболіст.

Див. також 
 Шершні